Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS President:

  – fregata da 44 cannoni varata nel 1800 come una delle "Sei fregate originali della US Navy", catturata dai britannici nel 1815 e rinominata HMS President, radiata nel 1818.
  – sloop da 12 cannoni varato nel 1812 e catturato dia britannici nel 1814.